Nathália Braga é uma cantora de música cristã contemporânea. Começou a sua carreira musical em 2015, quando participou de um concurso sendo embrião do que viria a ser o Troféu Gerando Salvação: o "Gerando Talentos". A cantora, ficou em terceiro lugar na disputa.
Em 2017, depois de ter ganho o mesmo evento, foi contratada pela Universal Music e ficou na gravadora até 2020 lançando três singles. Porém, foi na Todah Music (Subsidiária do Grupo Todah) que a artista ficou conhecida nacionalmente, principalmente com as músicas "Deus te escondendo" e "Deus está te ensinando". A última, criação do também cantor Jessé Aguiar e o seu maior sucesso.

Discografia
Deus Está te Ensinando (EP) 
Acústico Volume 1 
Acústico Volume 2 
Acústico Volume 3 
Acústico Volume 4 
 Acústico Volume 5 
 Acústico Volume 6 
 Acústico Volume 7 
 Acústico Volume 8 
 Acústico Volume 9

Singles
Verdadeiro Valor
Professor da Fé
Deus Te Escondendo 
Esse é o Tempo 
Deus Está Te Ensinando 
O Céu não tira férias 
Eu Te toquei 
Faz Morada em Mim 
O Controle é Meu

Prêmios e indicações
No ano de 2021 a artista foi indicada em cinco categorias do Troféu Gerando Salvação, mas não venceu em nenhuma delas.  No mesmo evento em 2022, foi indicada em 2 categorias, vencendo em 1.